Saqqarliit bezeichnet:
 Saqqarliit, Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Saqqarliit (Insel, Aasiaat) (auch Saqqarleq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saqqarliit (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland